Mužská dvouhra Citi Open 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl německý tenista Alexander Zverev, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený 24letý Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou trojku a světovou desítku Daniila Medveděva po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Abierto Mexicano Telcel připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej z padesátého druhého místa žebříčku ATP vrátil do první světové třicítky. Aktivní poměr výher proti členům elitní světové desítky v roce 2019 navýšil na 5–1. Na prahu vyřazení se Kyrgios ocitl v semifinále, v němž proti šestému muži klasifikace Tsitsipasovi odvrátil mečbol.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2019